Holmboe är ett danskt och norskt  efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Holmboe (1873–1956), norsk jurist och politiker
 Bernt Holmboe (1795–1850), norsk matematiler
 Christopher Holmboe (1796–1882), norsk filolog
 Hans Holmboe (1798–1868), norsk politiker
 Jens Holmboe, flera personer
 Jens Holmboe (politiker) (1821–1891), norsk politiker
 Jens Holmboe (botaniker) (1880–1943), norsk botanist
 Knud Holmboe (1902–1931), dansk journalist
 Michael Holmboe (1852–1918), norsk läkare
 Otto Holmboe (1710–1773), norsk präst
 Pernille Holmboe (född 1977), norsk fotomodell
 Thorolf Holmboe (1866–1935), norsk konstnär
 Vagn Holmboe (1909–1996), dansk kompositör
 Wilhelmine Holmboe-Schenström (1842–1938), norsk operasångerska, mezzosopran

Se även
 Holmboe (auktor)
 Mount Holmboe

Danska efternamn
Norska efternamn